Krytschewskyj oder Kritschewski (ukrainisch , russisch /) ist der Familienname von:

 Dawid Lwowitsch Kritschewski (1894–1942), ukrainisch-russischer Architekt, Vertreter des Konstruktivismus und Grafiker
 Fedir Krytschewskyj (1879–1947), ukrainischer Maler und Hochschullehrer
 Wassyl Krytschewskyj (1873–1952), ukrainischer Kunstwissenschaftler, Landschaftsmaler, Architekt, Grafiker und Bühnenbildner